Csehország
 Lety, település a Nyugat-prágai járásban
 Lety, település a Píseki járásban